Een schildersfamilie actief in Italië in de 13e eeuw:
Berlinghiero Berlinghieri, de vader actief tussen 1210 tot ca. 1242
Barone Berlinghieri, actief tussen 1228 tot ca. 1282
Bonaventura Berlinghieri, actief tussen 1228 tot ca. 1274
Marco Berlinghieri, actief tussen 1232 tot ca. 1260